Josef Reicha (, 1752—1795), compositeur et violoncelliste tchèque
 Antoine Reicha (, , 1770—1836), compositeur tchèque naturalisé français, neveu du précédent.

Famille tchèque
Patronyme tchèque